Soay peut désigner :
 Soay, une île des Hébrides intérieures en Écosse ;
 Soay, une île de l'archipel de Saint-Kilda en Écosse ;
 a donné son nom au mouton de Soay ;
 Soay Mòr et Soay Beag, 2 petites îles inhabitées près d'Harris dans l'archipel des Hébrides extérieures (nord-ouest de l'Écosse).

Homonymie de toponyme